Majorette heeft meerdere betekenissen:
 Majorette (showdans), een meisje dat deel uitmaakt van een majorettekorps 
 Majorette (modelauto), een merk modelauto's